Алекса́ндр Фила́тов:
 
 Филатов, Александр Андреевич (1928—1999) — советский горнолыжник.
 
 
 Филатов, Александр Константинович (1943—1988) — русский поэт, член Союз писателей СССР, автор поэтических сборников.
 Филатов, Александр Николаевич (1930—2006) — советский и российский математик и механик.
 Филатов, Александр Павлович (1922—2016) — советский партийный деятель, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. Филатов, Александр Федорович (1913—1985) — советский поэт-фронтовик.